Никола́й Андре́евич Бара́нов:
 Баранов, Николай Андреевич (1893—1945) — полковник, Герой Советского Союза.
 Баранов, Николай Андреевич (1896—1982) — советский реставратор.
 Баранов, Николай Андреевич (род. 1945) — учёный (радиоэлектроника, оптоэлектроника), действительный член РАРАН.